

Architettura 
 Abbazia di Savigny – abbazia situata nel comune francese di Savigny-le-Vieux

Geografia

Francia

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Savigny – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia
 Savigny – comune nel dipartimento del Rodano

Borgogna-Franca Contea 
 Savigny-en-Revermont – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Savigny-en-Terre-Plaine – comune nel dipartimento della Yonne
 Savigny-lès-Beaune – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Savigny-le-Sec – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Savigny-Poil-Fol – comune nel dipartimento della Nièvre
 Savigny-sous-Mâlain – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Savigny-sur-Clairis – comune nel dipartimento della Yonne
 Savigny-sur-Grosne – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Savigny-sur-Seille – comune nel dipartimento della Saona e Loira

Centro-Valle della Loira 
 Savigny-en-Sancerre – comune nel dipartimento del Cher
 Savigny-en-Septaine – comune nel dipartimento del Cher
 Savigny-en-Véron – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira
 Savigny-sur-Braye – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher

Grand Est 
 Savigny – comune nel dipartimento dell'Alta Marna
 Savigny – comune nel dipartimento dei Vosgi
 Savigny-sur-Aisne – comune nel dipartimento delle Ardenne
 Savigny-sur-Ardres – comune nel dipartimento della Marna

Île-de-France 
 Savigny-le-Temple – comune nel dipartimento di Senna e Marna
 Savigny-sur-Orge – comune nel dipartimento dell'Essonne

Normandia 
 Savigny – comune nel dipartimento della Manica
 Savigny-le-Vieux – comune nel dipartimento della Manica

Nuova Aquitania 
 Savigny-Lévescault o Savigny-l'Évescault – comune nel dipartimento della Vienne
 Savigny-sous-Faye – comune nel dipartimento della Vienne

Svizzera 
 Savigny – comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)

Persone 
 San Vitale di Savigny (...-1122) – monaco francese
 Nicole de Savigny (1535-1590) – nobildonna francese
 Marie Jules César Savigny (1777-1851) – botanico e zoologo francese
 Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) – giurista, filosofo e politico tedesco

Storia 
 Ordine di Savigny o congregazione di Savigny – unione di abbazie e priorati (XII secolo)

Pagine correlate 
 Savignies – comune francese nel dipartimento dell'Oise (Alta Francia)